Марк Израилевич Стрикман (Mark Strikman) — российский и американский физик, доктор физико-математических наук (1988).

Родился 21 декабря 1949 года.

Окончил Ленинградский Физико-математический лицей № 239 (1964—1966) и физический факультет ЛГУ (1972).

Научное направление — физика высоких энергий и элементарных частиц.

Работал в Институте ядерной физики (Ленинград): младший, затем старший научный сотрудник. Там же защитил обе диссертации:
 Взаимодействие частиц высокой энергии с дейтроном : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.04.02. — Ленинград, 1977. — 141 с. : ил.
 Короткодействующие нуклонные корреляции в ядрах, точечноподобные конфигурации в адронах и методы их исследования в процессах при высокой энергии : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.04.02 / АН СССР. Ленингр. ин-т ядер. физики им. Б. П. Константинова. — Ленинград, 1988. — 307 с. : ил.

С 1992 года профессор Пенсильванского университета (США). Distinguished Professor of Physics с января 2013 г.

Награды и звания:
 Fellow, CERN, 2013
 Humboldt Research Award, Alexander von Humboldt Foundation, 2009
 Humboldt Research Award, Alexander von Humboldt Foundation, 1999
 Fellow, American Physical Society, 1997

Соавтор книги: Applications of Modern Physics in Medicine xviii, 270 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and colour) ; 27 cm. Princeton Princeton University Press, by Mark Strikman and Kevork Spartalian.

Избранные публикации:
 M.M. Sargsian, J. Arrington, W. Bertozzi, W. Boeglin, C.E. Carlson, D.B. Day, L.L. Frankfurt, K. Egiyan, R. Ent, S. Gilad, K. Girffioen, D.W. Hinginbotham, S. Kuhn, W. Melnitchouk, G.A. Miller, E. Paisetzky, S. Stepanyan, M.I. Strikman, L.B. Weinstein, "Hadrons in the nuclear medium, « J. Phys. G 29, R1 (2003) [arXiv: nucl-th/0210025]
 L. Frankfurt, M. Strikman, and M. Zhalov „Coherent photoproduction from nuclei“ Acta Phys. Polon. B 34, 3215 (2003) [arXiv: hep-ph/0304301]
 A. Accardi, N. Armesto, M. Botje, S.J. Brodsky, B. Cole, K.J. Eskola, G. Fai, L. Frankfurt, R.J. Fries, W. Geist, V. Guzey, H. Honkanen, V.J. Kolhinen, Yu.V. Kovchegov, M. McDermott, A. Morsch, J.W. Qiu, C.A. Salgado, M. Strikman, H. Takai, S. Tapprogge, R. Vogt, X. F. Zhang, „Hard probes in heavy ion collisions at the LHC: PDFs, shadowing and p A collisions“ arXiv: hep-ph/0308248, 121pp, CERN Yellow book, Hard probes in Heavy Ion Collisions at LHC», in press (our contributions pp. 34-37, 95-106).
 L. Frankfurt, V. Guzey and M. Strikman, "Nuclear shadowing in inclusive and tagged deuteron structure functions and extraction of F2(p)-F2(n) at small x from electron deuteron collider data, " Modern Physics Letters, A21 (2006) 23-40.
 «The Physics of Ultraperipheral Collisions at the LHC» Editors and Conveners: K. Hencken, M. Strikman, R. Vogt, P. Yepes. Contributors: A. J. Baltz, G. Baur, D. d’Enterria, L. Frankfurt, F. Gelis, V. Guzey, K. Hencken, Yu. Kharlov, M. Klasen, S.R. Klein, V. Nikulin, J. Nystrand, I. A. Pshenichnov, S. Sadovsky, J. Seger, M. Strikman, M. Tverskoy, R. Vogt, S.N. White, U.A. Wiedemann, P. Yepes, M. Zhalov, Phys. Rep. 458 1-171, 2008, arXiv:0706.3356 [nucl-th]
 L. Frankfurt, M. Sargsian and M. Strikman, "Recent observation of short range nucleon correlations in nuclei and their implications for the structure of nuclei and neutron stars, " Int. J. Mod. Phys. A 23 2991 (2008), arXiv:0806.4412 [nucl-th].
 C. A. Salgado, J. Alvarez-Muniz, F. Arleo, N. Armesto, M. Botje, M. Cacciari, J. Campbell and C. Carli et. al., "Proton-Nucleus Collisions at the LHC: Scientific Opportunities and Requirements, " J. Phys. G G 39, 015010 (2012) [arXiv:1105.3919 [hep-ph]]
 L. Frankfurt, V. Guzey, M. Strikman, "Leading twist nuclear shadowing phenomena in hard processes with nuclei, " Phys. Rept. 512, 255 (2012) [arXiv:1106-2091 [hep-ph]].
 L. Frankfurt and M. Strikman, "QCD and QED dynamics in the EMC effect, " Int. J. Mod. Phys. E 21, 1230002 (2012) [arXiv:1203.5278 [hep-ph]].
 J. L. Abelleira Fernandez et. al. [LHeC Study Group Collaboration], "A Large Hadron Electron Collider at CERN: Report on the Physics and Design Concepts for Machine and Detector, " J. Phys. G G 39, 075001 (2012) [arXiv:1206.2913 [physics.acc-ph]]

Источники 
 http://www.phys.psu.edu/people/mxs43
 фото https://news.psu.edu/story/142890/2013/01/24/academics/mark-strikman-named-distinguished-professor